Aila kan syfta på följande platser:

Estland 

 Aila, Estland, Harju län, Saue vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar